Saint-Gabriel o Saint Gabriel puede hacer referencia a:

 Saint-Gabriel, ciudad en la provincia de Quebec, Canadá;
 Saint Gabriel, ciudad en la parroquia de Iberville en Luisiana, Estados Unidos.
 Saint-Gabriel-Brécy, población y comuna francesa de Baja Normandía, Francia;
 Saint Gabriel, nombre que recibe San Gabriel en varios idiomas;